Мари́ас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Мариас, Хавьер (1951—2022) — испанский писатель, переводчик, журналист.
 Мариас, Хулиан (1914—2005) — испанский философ, историк и переводчик философии.
 Мариас Амондо, Фернандо (1958—2022) — испанский писатель и сценарист.